Jméno a příjmení Josef Farský se může vztahovat k následujícím osobnostem:

 Josef Farský (kněz) – český římskokatolický kněz, vyšehradský kanovník a papežský komoří (1851–1910)
 Josef Farský (tiskař) – český tiskař a majitel polygrafického závodu v Praze (1826–1889)
Josef Farský (malíř) – český malíř (1914–1980)